Wallonie-Bruxelles peut signifier:
la Fédération Wallonie-Bruxelles (aussi appelée Communauté française de Belgique)
l'équipe cycliste Wallonie-Bruxelles